Rohrgraben ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Rohrgraben (Aisch), rechter Zufluss der Aisch nach Lenkersheim, Stadt Bad Windsheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Rohrgraben (Birkenseegraben), linker Zufluss des Birkenseegrabens (zum Krebsbach, zur Würm) bei Ehningen, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Rohrgraben (Gnasbach), linker Zufluss zu einem Altlauf des Gnasbachs bei Trössing, Gemeinde Gnas, Bezirk Südoststeiermark
 Rohrgraben (Horätzbach), linker Zufluss des Horätzbachs bei Dietersdorf, Gemeinde Dobl-Zwaring, Bezirk Graz-Umgebung
 Rohrgraben (Irrebach), linker Nebenstrang-Oberlauf des Irrebachs (zur Altmühl) bei Winterschneidbach, kreisfreie Stadt Ansbach, Bayern
 Rohrgraben, anderer Name des Rohrbach (Körsch), rechter Zufluss der Körsch in Scharnhausen, Stadt Ostfildern, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Rohrgraben (Mettlachbach), linker Zufluss des Mettlachbachs (zum Haselbach, zur Bibert) an der Lockenmühle, Markt Flachslanden, Landkreis Ansbach, Bayern 
 Rohrgraben (Schwarzgraben), rechter längerer Zufluss des Schwarzgrabens (zur Friedberger Ach) bei Mühlhausen, Gemeinde Affing, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Rohrgraben (Tiefenbach), rechter Zufluss des Tiefenbachs (zur Ach, zur Ammer) im Gemeindegebiet von Eglfing, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Rohrgraben (Unterkrumbacher Bach), linker Oberlauf des Unterkrumbacher Bachs (zum Sittenbach, zur Pegnitz) bis nach Oberkrumbach, Gemeinde Kirchensittenbach, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Rohrgraben (Werra), rechter Zufluss der Werra bei Unterrohn, Wartburgkreis, Thüringen

Orte:
 Rohrgraben (Gemeinde Paldau), Weiler in der Marktgemeinde Paldau, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Siehe auch:
 Rohrbach
 Röhrgraben
 Rohrwiesengraben